Jewgienij Nikołajewicz Koszewoj (ros. Евгений Николаевич Кошевой, ur. 6 października 1984 w Szczuczinsku) – kazachski biegacz narciarski, trzykrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej Jewgienij Koszewoj po raz pierwszy pojawił się podczas mistrzostw świata juniorów w Karpaczu w 2001 roku, gdzie w sprincie stylem dowolnym zajął 62. miejsce. dwa lata później osiągnął swój pierwszy sukces, zdobywając srebrny medal srebrny medal w biegu na 10 km techniką klasyczną na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå. Najlepsze wyniki w tej kategorii wiekowej osiągnął jednak podczas mistrzostw świata juniorów w Stryn w 2004 roku, gdzie wspólne z kolegami z reprezentacji wywalczył złoty medal w sztafecie. Zdobył także srebrny medal w biegu na 10 km techniką dowolną, ulegając tylko Niemcowi Franzowi Göringowi.

W Pucharze Świata zadebiutował 20 listopada 2004 roku w Gällivare, zajmując 67. miejsce w biegu na 15 km klasykiem. W sezonie 2004/2005 pojawił się jeszcze kilkakrotnie, ale punktów nie wywalczył, wobec czego nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Pierwszą imprezą w kategorii seniorów, w której wziął udział były mistrzostwa świata w Oberstdorfie w 2005 roku, gdzie zajął 22. miejsce w sprincie klasykiem, w sprincie drużynowym stylem dowolnym był siódmy, a w sztafecie zajął dziesiąte miejsce. W tym samym roku wygrał sprint stylem dowolnym na uniwersjadzie w Innsbrucku i Seefeld.

Pierwsze pucharowe punkty zdobył 22 stycznia 2006 roku w Oberstdorfie, zajmując szóste miejsce w sprincie stylem klasycznym. W sezonie 2005/2006 punktował jeszcze raz - 9 marca 2006 roku w Drammen zajął 28. miejsce w tej samej konkurencji. W klasyfikacji generalnej dało mu to 90. miejsce. W 2006 roku brał także udział w igrzyskach olimpijskich w Turynie, gdzie w sprincie indywidualnym stylem dowolnym był czternasty, w sprincie drużynowym klasykiem był szósty, a wraz z kolegami w sztafecie zajął trzynaste miejsce. W sezonie 2006/2007 tylko raz zdobył punkty PŚ, zajmując dziewiętnaste miejsce w sprincie klasykiem 19 listopada 2006 roku w Ruce. Sezon ten zakończył na 134. pozycji. W 2007 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Sapporo, gdzie był między innymi jedenasty w biegu na 15 km stylem dowolnym, jednak uzyskane przez niego wyniki zostały anulowane w związku z dopingiem. Anulowano także wyniki Koszewoja z mistrzostw świata młodzieżowców w Tarvisio.

Po upływie okresu dyskwalifikacji powrócił do biegania w sezonie 2009/2010. Ukończył wtedy czwartą edycję cyklu Tour de Ski, jednak punktował tylko w dwóch etapach i w klasyfikacji końcowej zajął 38. miejsce. Poza TdS punkty zdobył dwukrotnie, plasując się w trzeciej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej zajął tym razem 115. miejsce. Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku zajął 52. miejsce w sprincie stylem klasycznym. W dwóch następnych sezonach ponownie nie punktował.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 90.
 sezon 2006/2007: 134.
 sezon 2009/2010: 115.
 sezon 2012/2013: 131.
 sezon 2013/2014: -

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Koszewoj nie stawał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Kazachscy biegacze narciarscy
Kazachscy olimpijczycy
Kazachscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1984